

Patronyme 

Gayant est le nom de famille de
 Marcel Gayant (1915-1944), résistant français, Compagnon de la Libération
 Martial Gayant (1962-), ancien coureur cycliste français

Folklore 

 Gayant : personnage folklorique de Douai.

Homonymie de patronyme